Vilela est un nom propre ou un nom commun qui peut se référer aux toponymes et autres acceptions suivants :

Toponymes

Vilela (León), localité de la municipalité de Villafranca del Bierzo, en Castille-et-León, dans la province de León



Homonymies strictes 
 Vilela (Amares), paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Vilela (Arcos de Valdevez), paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Vilela (Paredes), paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Vilela (Póvoa de Lanhoso), paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;

Homonymies partielles 
 Torre de Vilela, paroisse civile de la municipalité de Coimbra, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Vilela do Tâmega, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 Vilela Seca, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord.

Le vilela, une langue amérindienne de la famille lule-vilela.

Patronymes 

 Luiz Mancilha Vilela (1942-), archevêque de Vitória
 Ricardo Vilela (1987-), coureur cycliste portugais